Николай Поздеев:
 Поздеев, Николай Иванович (1855—1893) — русский архитектор и реставратор.
 Поздеев, Николай Юрьевич (род. 1958) — советский и российский конферансье, актёр, режиссёр.

См. также 
 Шубин-Поздеев, Николай Дмитриевич (1865—1922) — санкт-петербургский уездный предводитель дворянства, камергер, гласный Санкт-Петербургской городской думы.